Сорне — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Сорне — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара